Szató Cutomu (1960), japán vitorlázó
 Szató Cutomu (1968), japán labdarúgó
 Szató Cutomu (1952), japán politikus
 Szató Cutomu (1902–1960), japán szemészorvos
 Szató Cutomu, japán mangaka